Супружество:
 Супружество (брачный союз) — регулируемая обществом и, в большинстве государств, регистрируемая в соответствующих государственных органах семейная связь между людьми, достигшими брачного возраста.
 «Супружество» () — американская трагикомедия 1933 года, режиссёр Джон Кромвель.
 «Супружество» () — американская криминальная драма 2007 года, режиссёр Айра Сакс.